Szirmai Imre (1860–1945) színész, színházigazgató
 Szirmai Imre (1942–2018) orvos, neurológus, egyetemi tanár